Соревнования по лёгкой атлетике в толкании ядра среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 20.40 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - выполнен квалификационный норматив
 q - квалифицирован по лучшему результату среди невыполнивших квалификационный норматив
 DNS - не стартовал
 NM - нет ни одной зачётной попытки
 х - заступ

Квалификация

Группа A

Группа B

Финал 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013
Толкание ядра